Га̀ма може да се отнася за:

 гама – третата буква от гръцката азбука
 гама – набор (група) от сходни неща
 музикална гама – набор от музикални ноти, подредени по основна честота или височина
 хроматична гама – музикална гама с 12 тона
 гама-корекция, гама-изкривяване на яркостта в черно-бяло изображение или на цветоотделените компоненти в цветно изображение
 цветова гама – набор от цветове, които могат да бъдат точно възпроизведени при дадени обстоятелства, например в дадено цветово пространство или на дадено изходно устройство
 Радио Гама – българска радиостанция, създадена през 1999 г.

Личности 
 Вашку да Гама (1469 – 1524) – известен португалски мореплавател
 Акиле Гама (1892 – ?) – бразилски футболист

Вижте също 
 Гама-функция
 Гама-лъчи
 Гама експлозия
 Гама разпределение
 Гама-аминомаслена киселина
 Гама-хидроксибутират
 Ланча Гамма
 Вашко да Гама (пояснение)